Kaman steht für:

 Kaman, US-amerikanisches Unternehmen
 Kaman (Kırşehir), Stadt in Zentralanatolien
 Kaman-Kalehöyük, archäologischer Fundort in der Zentraltürkei
 Kaman (Rajasthan), Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan

Namensträger
 Charles Kaman (1919–2011), US-amerikanischer Ingenieur und Geschäftsmann
 Chris Kaman (* 1982), deutsch-amerikanischer Basketballspieler
 Kritsada Kaman (* 1999), thailändischer Fußballspieler
 Rob Kaman (* 1960), niederländischer Kickboxer

Siehe auch
 Kaman e Rostam, persisch für den Regenbogen 
 Operation Kaman 99 im ersten Golfkrieg